Pantopipetta är ett släkte av havsspindlar. Pantopipetta ingår i familjen Austrodecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Pantopipetta